De Premier Division is de hoogste klasse van de Isthmian League. Van 1985 tot 2004 was het de op vijf na hoogste voetbalklasse in het Engelse voetbalsysteem, maar sinds 2004 is het de op zes na hoogste. Om sponsorredenen wordt de divisie ook wel BetVictor League Premier Division genoemd.

De divisie staat op gelijke hoogte met de hoogste divisies van de Southern League en de Northern Premier League. De kampioen promoveert naar de Conference South en de nummers twee tot en met vijf spelen play-offs voor nog een promotieticket. De twee laagst geëindigde clubs degraderen naar Division One North of Division One South, afhankelijk van de geografische ligging van de club.

Overzicht van clubs in het seizoen 2017/18

Kampioenen
(Clubs met een * bestaan niet meer.)

Externe links
 Officiële website
 Ryman League Premier Division league table

Engelse voetbalcompetitie